Remei o teràpia, intervenció destinada a corregir els símptomes o les causes subjacents causants d'un problema de salut 
 Remei o medicament, substància destinada a ser utilitzada en la cura, mitigació o tractament de malalties
 Mare de Déu del Remei, festa religiosa que se celebra el segon diumenge d'octubre 
 Biografies:
 Remei Margarit i Tayà (Sitges, 1935), fundadora dels Setze Jutges
 Àvia Remei
 Toponímia:
 El Remei (Alcanar), ermita a uns tres quilòmetres del nucli urbà d'Alcanar
 El Remei (Alcover), monument a Alcover (Alt Camp)
 El Remei (Arenys de Munt), capella al municipi d'Arenys de Munt 
 El Remei (Cardona), muntanya entre el Bages i el Berguedà
 El Remei (Badalona), barri de Badalona (Barcelonès)
 El Remei (Bolvir), entitat de població a Bolvir (Baixa Cerdanya)
 El Remei (Castell-Platja d'Aro), conjunt de masia i ermita del municipi de Castell i Platja d'Aro (Baix Empordà)
 El Remei (Ripoll), entitat de població a Ripoll (Ripollès)
 El Remei (Santa Maria de Palautordera)
 el Remei (Vic)
 Capella del Remei, diversos indrets
 Convent del Remei, església i antic convent a Vic (Osona)
 Ermita del Remei, diversos indrets
 església del Remei, diversos indrets
 Mare de Déu del Remei de Castellar, capella de la masia de la Llena, a Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Mare de Déu del Remei de Castellbò, capella de Castellbò, al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) 
 Mare de Déu del Remei (Pinell de Solsonès), capella del municipi de Pinell de Solsonès 
 La Mare de Déu del Remei de Moià, capella del cementiri de la vila de Moià (Moianès)
 Moleta del Remei, muntanya del municipi d'Alcanar (el Montsià)
 Pla del Remei, diversos indrets
 Residencial del Remei entitat de població del municipi d'Alcover, Alt Camp 
 Santa Maria del Remei, església parroquial al Districte de les Corts